Anastasiadis ist der Familienname folgender Personen:

 Angelos Anastasiadis (* 1953), griechischer Fußballspieler und -trainer
 Efstratios Anastasiadis (1919–2004), griechischer Widerstandskämpfer und Wissenschaftler
 Georg Anastasiadis (* 1965), deutscher Journalist und Chefredakteur